

Patronyme

Jamie Draven (né en 1979), acteur anglais
, musicien indonésien-américain

Voir aussi
, groupe de musique anglais